Agyar egy kitalált, földönkívüli lény a Marvel képregények világában. Először az Uncanny X-Men 107. számában jelent meg 1977 októberében.

Története

Agyar a Siár Birodalmi Gárda királyi elitosztagának volt a tagja. A Birodalmi Gárda soraiban harcolt az X-Men ellen az őrült D'Ken császár szolgálatában egy névtelen Siár bolygón, ahol Rozsomák legyőzte, és elvette a ruháját. Ezt követően Rozsomák Agyaréhoz hasonló színű egyenruhát öltött.

Agyar később "Határőr" lett, egy speciális gárdista, aki a Siár Birodalom valamely leigázott világán állomásozik, és segít fenntartani a Siár törvényt. Agyar néhány gárdista társával renegát áruló lett, és a Siár Birodalom ellen fordult, amikor Halálmadár mellé szegődött, hogy ledöntse nővérét, Lilandra hercegnőt a trónról. A lázadás során Lord Samedar a szakadár gárdisták egy részével megtámadta a Földet. A lázadó gárdisták ellen a többi Siáron kívül az X-Men is harcba szállt. Az összetűzések során Agyar megküzdött Árnyékkal. A harcba beszállt a Fészek is egy bombával, melyet a csata közepén rejtettek el.

Nem sokkal az incidens után Fangot megölték, amikor a Fészek gazdatestnek használta egyik utódja számára a Fészekvilágon. A testét elemésztette és átalakította a beleültetett Fészek-embrió. Az ebből kifejlődött Fészeklény később megküzdött Rozsomákkal, aki végzett vele.

Az Untold Tales of Captain Marvel történetben, - ami az X-Mennel történt első találkozása előtt játszódik, - Agyar, a Gárda, Marvel és a Krí közösen küzd a Fészek ellen.

Képességei
Agyar ereje, gyorsasága, állóképessége, szívóssága, ügyessége és reakcióideje mind az átlagos emberi szint fölött van. Képzett közelharcos, aki a Siár Birodalmi Gárda elit képzésében részesült.

A Birodalmi Gárdisták kis antigravitációs készülékeket viselnek, ami lehetővé teszi számukra a repülést.

Ihlet
A Birodalmi Gárda számos tagja részben a DC kiadó Szuperhősök Légiójának (Legion of Super-Heroes) tagjain alapszik. (A társszerző, Dave Cockrum sokáig dolgozott a Légióval is.) Agyar alakja a Légió Timber Wolf nevű szereplője alapján készült.

Külső hivatkozások
Marvel Appendix szócikk (angol nyelven)
Marvel Database szócikk (angol nyelven)

Jegyzetek

Marvel Comics-szereplők